Твердохлі́б — українське прізвище. Відомі носії:
 Твердохліб Віктор Васильович ( 1965) — український уролог, науковець.
 Твердохліб Іван Йосипович (1899—1986) — український актор, народний артист УРСР (1960).
 Твердохліб Маргарита Геннадіївна (* 1991) — українська легкоатлетка, стрибунка в довжину.
 Твердохліб Микола Дмитрович — полковник УПА, референт СБ Карпатського краю (1944—1949), командир ВО-4 «Говерла» (1945—1954), лицар Золотого Хреста Заслуги 1 класу.
 Твердохліб Микола Миколайович (1984—2015) — солдат міліції МВС України, учасник російсько-української війни.
 Твердохліб Олег (1969—1995) — український легкоатлет, чемпіон Європи (1994), рекордсмен України.
 Твердохліб Олег Анатолійович (1968—2017) — старшина Збройних сил України, командир взводу «Динозавр», учасник російсько-української війни.
 Твердохліб Сидір Антонович (1886—1922) — український поет, перекладач, політичний діяч.

 Твердохліб-Банах Ірина (1918—2013) — українська художниця, графік, ілюстраторка книжок, майстриня народної вибійки — займалася відродженням цього мистецтва.

Див. також 
 Твердохлібов

Примітки 

Українські прізвища